En tant que nom de famille, Lischka peut renvoyer aux personnes suivantes (par ordre alphabétique) :

Johann Christoph Lischka (1650-1712), peintre baroque
Kurt Lischka (1909 - 1987), criminel nazi
Vera Lischka (1977 - ), championne autrichienne de natation

Homonymie de patronyme